Le groupe A de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort ,effectué le  à Durban, a placé les équipes de l'Afrique du Sud ( FIFA), du Mexique ( FIFA), de l'Uruguay ( FIFA) et de la France ( FIFA) dans le groupe A.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe B et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe B.

Classement

Première journée

Afrique du Sud - Mexique

Uruguay - France

Deuxième journée

Afrique du Sud - Uruguay

France - Mexique

Troisième journée

Mexique - Uruguay

France - Afrique du Sud

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

A